Il  è stata una misura giapponese del tempo.

Prima del 1873 in Giappone la misurazione del tempo avveniva con il sistema stagionale delle ore ineguali (o temporali), dividendo il giorno in due periodi: dall'alba al crepuscolo e viceversa; ciascuno di questi periodi era frazionato in sei parti chiamate toki. Solamente agli equinozi, quando il giorno e la notte sono di pari durata, i toki diurni e notturni avevano lunghezza uguale, equivalente a due ore medie europee.

Voci correlate 
 Ora

Collegamenti esterni 

Orologio giapponese da persona sul sito del Museo Galileo di Firenze.

Unità di tempo
GLAM/Museo Galileo